Александр Опарин:
 
 Опарин, Александр Яковлевич (1948—1982) — воин-интернационалист, Герой Советского Союза.